Зійнет Салі (* 1975) — британсько-кіпрська співачка.
 Радуан Салі (* 1967) — туніський футболіст, грав на позиції воротаря за клуб «Етюаль дю Сахель», також національну збірну Тунісу.

 Салі Беріша (* 1941) — президент Албанії у 1992—1997 роках, прем'єр-міністр країни з 2005 по 2013.
 Салі Бутка (1852—1938) — албанський поет і націоналіст.

Салі-Верчеллезе — муніципалітет у регіоні П'ємонт, провінція Верчеллі.

Салі-де-Беарн — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї.
 Монтастрюк-де-Салі — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна.
 Монгаяр-де-Салі — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна.